freguesias de Portugal
Goães (Amares)
Goães (Vila Verde)

Desambiguação